Prin termenul Heptanesia se poate înțelege:
 Heptanez, un grup de șapte insule grecești, cunoscute și sub numele de Insulele Ionice
 Heptanesia, numele antic al celor șapte insule care alcătuiesc actualul Mumbai / Bombay.